Mária Magdolna-templom, a budai vár egyik legrégebbi temploma
Mária Magdolna-templom, Cinkota katolikus temploma
Mária Magdolna-templom (Sopronbánfalva)
Mária Magdolna-templom, Zalaegerszeg központjában álló barokk templom
Mária Magdolna-templom (Jeruzsálem)